Fürst Pückler bezeichnet:

 Hermann von Pückler-Muskau (1785–1871), deutscher Standesherr, Landschaftsarchitekt, Schriftsteller und Weltreisender
 Fürst-Pückler-Eis, eine Speiseeis-Variation